Tres diferentes clases de buques japoneses han recibido el nombre Kongō:

 La Clase Kongō de buques acorazados de la Armada Imperial Japonesa, activa desde 1878 hasta 1911 y compuesta por los:
Kongō
Hiei

 La Clase Kongō de acorazados de la Armada Imperial Japonesa, activa desde 1913 hasta 1945 y compuesta por los:
Kongō
Hiei
Haruna
Kirishima

 La Clase Kongō de destructores de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón, activa desde 1993 y compuesta por los:
Kongō (DDG-173)
Kirishima (DDG-174) 
Myōkō (DDG-175) 
Chōkai (DDG-176)